Beesten steht für:

 Beesten, Gemeinde im südlichen Landkreis Emsland der Samtgemeinde Freren
 Beesten (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Beesten ist der Familienname folgender Personen:

 Werner von Beesten (1832–1905), deutscher Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Besten